Никола́й Ко́стин ( и валаш. Николае Костин; около 1660—1712) — молдавский летописец и , второй сын Мирона Костина.

Биография 
Учился в Польской школе; занимал в Молдавии высшие должности. Из его исторических трудов на румынском языке наиболее известны: «Книга о первоначальном происхождении земли молдавской и рода молдавского» и «Часы господарей».

Ссылки 
 Статья о Николае Костине 
 

Персоналии:Молдавское княжество
Историки по алфавиту
Историки Молдавии